Mühle Brandenburg steht für:
 Neue Mühle (Brandenburg an der Havel), Wohnplatz
 Klostermühle Brandenburg in Aachen